Скола́ри () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Сколари, Луис Фелипе (род. 1948) — бразильский футболист и тренер.
 Сколари, Питер (1955—2021) — американский актёр.
 Сколари, Филиппо (1369—1426) — государственный деятель и военачальник флорентийского происхождения.
 Сколари, Фред (1922—2002) — американский баскетболист и тренер.